Posniak ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Posniak (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Peter Posniak (* 1987), deutsch-polnischer Schauspieler

Siehe auch:
 Pozniak
 Bosniak
 Bošnjak